Guan kan avse:

Personer med efternamnet Guan
Samtliga personer är från Kina.
Män
 Guan Hanqing (1241–1320), dramatiker
 Guan Moye (född 1955), författare med pseudonymen Mo Yan
 Guan Yu (162–219), general
 Guan Zhong (725–645 f.Kr.), filosof och diplomat
Kvinnor
 Guan Daogao (död efter 1319), kalligraf, diktare och målare
 Guan Daosheng (1262–1319), poet och målare
 Guan Weizhen (född 1964), badmintonspelare

Fåglar 
 Guaner – grupp av hönsfåglar från Syd- och Mellanamerika

Geografi

Kina
Många bergspass i Kina har 关, pinyin guān,  som en avslutande del av namnet. Detta är en kortform av 关口,  pinyin guānkǒu, som ordagrant betyder "stängd mynning", men som bland annat översätts till engelska med "strategic pass". Uttrycket antyder således en passage som kan stängas med en port, vägbom eller liknande anordning.

 Guan, Liaocheng – härad i Shandong-provinsen
 Guan Jiang – vattendrag i Guangxi-regionen

Källor

Efternamnsförgreningssidor
Kinesiska efternamn